Molekulska formula -{C36H22O18}- se može odnositi na:

 6,6'-Biekol
 8,8′-Biekol
 Diekkol